Mother Earth (inglese per Madre Terra) può riferirsi a:

Musica 
 Mother Earth – gruppo musicale acid jazz inglese
 Mother Earth – gruppo musicale blues rock statunitense
 Mother Earth – canzone degli Underworld del 1992 
 Mother Earth – album dei Within Temptation del 2000
 Mother Earth – singolo dei Within Temptation tratto dall'album omonimo
 Mother Earth – album degli Avalanch del 2004

Pagine correlate 
 Madre Terra
 Terra madre (disambigua)